Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 2021 var det 13:e Sydasiatiska mästerskapet. Mästerskapet var ursprungligen planerad att spelas i Pakistan 2020. På grund av covid-19-pandemin blev mästerskapet dock framflyttat två gånger; först till att spelas i Bangladesh under september 2021, sen till oktober med Maldiverna som värdland.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

Referenser

2021
Fotbollsåret 2021
2021 i Maldiverna